Сове (, ) — финская и французская фамилия. Известные носители:
 Сове, Артюр (1874—1944) — франкоканадский журналист и политик.
 Сове, Борис Иванович (1900—1962) — профессор богословия, библеист и литургист.
 Сове, Жанна (1922—1993) — государственный и политический деятель Канады.
 Сове, Поль (1907—1960) — квебекский юрист, ветеран 2-й мировой войны, премьер-министр Квебека.